Acroniem
Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (Nederland), een Nederlandse wet voor de (financiële) bescherming van verkeersslachtoffers
Warren Abstract Machine, een virtuele machine voor Prolog
Web Antibody Modelling, een centrum voor proteïne-analyse en ontwerp aan de University of Bath
Worcester Art Museum, ook bekend als WAM
Wakalat Anba'a al-Emarat, het staatspersbureau van de Verenigde Arabische Emiraten

Personen
Wam Heskes, (1891 - 1973) Willem Frederik (Wam) Heskes was een Nederlands beeldend kunstenaar en (hoorspel)acteur
Wim van Heugten (1913 - 1999) was een Nederlandse journalist, hoofdredacteur en dichter, vooral bekend onder zijn initialen W.A.M.
Wam de Moor, (1936 - 2015) Willem Anton Marie (Wam) de Moor was een Nederlands neerlandicus, literatuurcriticus, schrijver en dichter

Overig
keelwam, een keelkwab die kenmerkend is voor een aantal hagedissensoorten.
Wig Wam, een Noorse glamrockband